Реформа Аграрија има више значења:

 Реформа Аграрија (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа Аграрија, Чиникиха (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа Аграрија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа Аграрија (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа Аграрија (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Реформа Аграрија, Ел Педрегал (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Реформа Аграрија, Ла Колорада (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Реформа Аграрија (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа Аграрија (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Реформа Аграрија (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Реформа Аграрија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Реформа Аграрија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Реформа Аграрија (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Реформа Аграрија (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Реформа Аграрија (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику